Bauhaus puede referirse a:
Escuela de la Bauhaus, una escuela artística del .
Bauhaus, una banda de "rock gótico" y post-punk.
Bauhaus, un elemento del juego de rol Mutant Chronicles.
La Universidad Bauhaus, en Alemania.
Bauhaus, un estilo de pintura.
BAUHAUS, cadena de comercios.